|-
| 83101 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83102 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83103 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83104 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83105 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83106 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83107 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83108 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83109 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83110 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83111 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83112 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83113 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83114 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83115 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83116 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83117 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83118 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83119 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83120 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83121 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83122 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83123 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83124 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83125 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83126 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83127 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83128 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83129 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83130 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83131 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83132 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83133 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83134 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83135 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83136 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83137 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83138 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83139 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83140 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83141 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83142 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83143 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83144 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83145 - || || 26 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83146 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83147 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83148 - || || 26 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83149 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83150 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83151 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83152 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83153 - || || 20 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83154 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83155 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83156 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83157 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83158 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83159 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83160 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83161 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83162 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83163 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83164 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83165 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83166 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83167 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83168 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83169 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83170 - || || 19 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83171 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83172 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83173 - || || 30 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83174 - || || 23 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83175 - || || 23 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83176 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83177 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83178 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83179 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83180 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83181 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83182 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83183 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83184 - || || 16 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83185 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83186 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83187 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83188 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83189 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83190 - || || 27 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83191 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83192 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83193 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83194 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83195 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83196 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83197 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83198 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83199 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83200 - || || 10 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
3